Sunndalen ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Sunndalen (Bygland), Tal in Bygland, Norwegen
 Sunndalen (Levanger), Tal in Levanger, Norwegen
 Sunndalen (Stad), Ort in Stad, Norwegen
 Sunndalen (Stor-Elvdal), Tal in Stor-Elvdal, Norwegen
 Sunndalen (Sunndal), Tal in Sunndal, Norwegen
 Sunndalen (Sykkylven), Tal in Sykkylven, Norwegen
 Sunndalen (Ullensvang), Tal in Ullensvang, Norwegen
 Sunndalen (Volda), Ort in Volda, Norwegen

Siehe auch
 Sunndal (Begriffsklärung)